Лопик:
 Лопик (община) — община в нидерландской провинции Утрехт.
 Лопик (деревня) — центр одноимённой общины.